Liu Jing – chiński biegaczka;
 Liu Jing – chiński brydżysta;
 Liu Jing – chińska pływaczka;
 Liu Jing – chińska tenisistka;
 Liu Jing – chińska wioślarka.